Municipio de Bigelow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bigelow (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Bigelow (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nobles.
 Municipio de Bigelow (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Holt.